Plus  peut faire référence à :
 signes plus et moins ;
 signe plus ou moins (±) ;
 Plus, une entreprise de robotique
 +Plus, un groupe de musique japonais de pop.
 Le PLUS, Palais de l'univers et des sciences de Cappelle-la-Grande
 Prêt locatif à usage social, une catégorie de logement social (HLM)
 Plus, un groupe de heavy metal et hard rock argentin.
 PLUS, un album d'Autechre